Яков Струве (; 21 ноября 1755 — 2 апреля 1841) — немецкий педагог-; отец астронома Василия Яковлевича Струве.

Биография 
Родился 21 ноября 1755 года в Хорсте (Гольштейн). Он был младшим из четырёх детей Иоганна Струве (1710—1778). С 1771 по 1775 год учился в Кристианиуме в Альтоне. В 1775 году он поступил в Гёттингенский университет (по некоторым источникам, он учился в Кильском университете) и посещал лекции по математике Кестнера, которые пользовались большой популярностью среди студентов. В 1780—1783 годах был заместителем директора латинской школы в Ганновере (Friedrich-Ebert-Gymnasium ). В 1783 году он стал профессором и ректором гимназии в Бюккебурге, а с 1784 года — в Ганновере ( Gymnasium hinter der Marktkirche ).

В 1791 году он вернулся в Альтону — профессором гимназии, в которой 20 лет назад он начинал учиться; в 1794 году стал в ней директором и библиотекарем. До 1826 года он преподавал древние языки латынь, греческий и иврит, а также догматику и экзегезу в Селекте, высшем классе гимназии в Альтоне. Продолжал свои исследования в области алгебры, геометрии, теории вероятностей и теории чисел, основанные на работах Кестнера, Леонарда Эйлера и Клюгеля; в период 1800—1827 годов опубликовал более 20 своих статей по математике. В 1813 году получил докторскую степень в Кильском университете. 

В 1827 вышел в отставку. Умер 2 апреля 1841 года.

В 1808 году в Альтоне был напечатан его учебник арифметики.

Семья 
В 1783 году женился на Марии Эмерентии Визе (8 сентября 1764 — 14 июля 1847) из Гамбурга. У них было пятеро сыновей и две дочери:
 Карл Людвиг (1785–1838)
 Эрнст (1786–1822)
 Густав (1788–1829)
 Кристина (1791–1853)
 Фридрих Георг Вильгельм (1793–1864)
 Людвиг (1795–1828)
 Иоганна (1797—1871)
Мария Эмерентия была дочерью пастора Иоганна Визе (; 1726—1804), отправившегося в Россию капелланом Петра III. Это могло повлиять на дальнейшее переселение части рода Струве в Российскую империю; так, сыновья Струве могли покидать Германию,  чтобы избежать призыва в наполеоновские армии.

Примечания

Литература 
 Династия астрономов из рода Струве

Выпускники гимназии Кристианиум
Почётные доктора Кильского университета
Авторы учебников
Струве (потомство Якова)